Victoria County  ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Victoria County (Texas)

in Kanada:
 Victoria County (New Brunswick)
 Victoria County (Nova Scotia)

 der ehemalige Name von Hastings County in Ontario